A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2007 foi realizada no Japão entre os dias 7 e 16 de dezembro de 2007. 

Os 7 times participantes tinham de fazer uma lista de 30 jogadores pré-convocados e, até 16 de novembro, convocar um total de 23 atletas para a competição.

Treinador:  Miguel Ángel Russo

Milan
Treinador:  Carlo Ancelotti

Étoile du Sahel
Head coach:  Bertrand Marchand

Treinador:  Enrique Meza

Urawa Red Diamonds
Treinador:  Holger Osieck

Sepahan
Treinador:  Luka Bonačić

Waitakere United
Treinador:  Chris Milicich

Ver também 
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2007

 
2007 no futebol
Listas da FIFA